Equiluz ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Equiluz (1929–2022), österreichischer Kammersänger (Tenor)
 Wolfgang Equiluz (geb. 1954), österreichischer Opernsänger, Schauspieler, Regisseur, Komponist und Librettist